Dragon Quest (computerspelserie), een RPG-serie van Square Enix
 Dragon Quest (computerspel), het eerste spel in de reeks